Tore Borevall, född 1914, död 1977, var en svensk låtskrivare. Borevall skrev text och musik till nära 200 melodier i huvudsak för dansmusik och schlager. Mest känd för eftervärlden har han blivit för "Texas-Bettan" samt "Kurragömma med dig".

Svenska kompositörer under 1900-talet
Svenska sångtextförfattare
Män
Födda 1914
Avlidna 1977